Саудиты, Аль Сауд ( [ʔaːl sʊʕuːd]; реже — Саудиды) — правящая королевская династия в Саудовской Аравии с момента образования страны, которое произошло в 1744 году.

Происхождение и история рода 
Саудиты являются потомками происходившего из Эль-Катифа Мани эль-Мрайди, который около 1446/7 года основал город Эд-Диръия. Потомки Мани стали амирами этого города и близлежащих областей, возглавив племя аназа.

В 1744 году амир Эд-Диръия Мухаммад ибн Сауд взял под защиту богослова Мухаммада ибн Абд-аль-Ваххаба и принял его религиозное учение, впоследствии получившее название ваххабизм. В течение нескольких десятилетий ибн-Сауд и его потомки, опираясь на религиозный энтузиазм ваххабитов, сумели подчинить себе весь Неджд, запад и восток Аравийского полуострова. Этот период принято называть Первое Саудовское государство. В 1792 году после смерти Мухаммада ибн Абд-аль-Ваххаба Саудиты объединили в своих руках верховную светскую и духовную власть. В 1803 году Саудиты захватили Мекку, а в 1804 — Медину и весь Хиджаз.

Однако саудитская гегемония в Аравии продолжалась недолго: в 1811 году по воле османского султана против них выступил хедив Египта Мухаммед Али. За семь лет упорной борьбы Саудиты потеряли всё: в 1818 году после пятимесячной осады египтяне взяли их столицу Эд-Диръия и сравняли с землёй, амир Абдаллах I ибн Сауд был отправлен в Стамбул, где его обезглавили.

Однако уже в 1821 году родственник казнённого амира Турки ибн Абдаллах поднял восстание против османов, избрав в качестве новой столицы город Эр-Рияд.
В 1824 году было основано Второе Саудовское государство со столицей в Эр-Рияде. Это государство просуществовало 67 лет и было уничтожено давними соперниками Саудов — кланом ар-Рашиди родом из Хаиля. Семья Саудов была вынуждена бежать в Кувейт.

Объединение Саудовской Аравии 

Абд аль-Азиз ибн Сауд находился в изгнании в Кувейте с 1893 года после распада Второго Саудовского государства и роста влияния Джебель-Шаммара, которым правил клан ар-Рашидов. В 1902 году Ибн Сауд отбил Эр-Рияд, бывшую столицу династии Аль Саудов, и стал эмиром Неджда.

Во время Первой мировой войны в июне 1916 года мекканский шериф Хусейн ибн Али аль-Хашими призвал арабское население начать восстание против турок. 2 ноября 1916 года собрание арабских эмиров провозгласило Хусейна королём арабской нации. Тогда же в Мекке было образовано арабское правительство, ключевые посты в котором занимали его сыновья.

Король Хусейн ибн Али решил объединить под своей властью Аравийский полуостров. Но он встретил противника в лице эмира Неджда Абд аль-Азиза ибн Сауда. С осени 1917 года между Хусейном ибн Али и Саудидами начались вооружённые столкновения из-за приграничных оазисов Тураба и Эль-Хурма, считавшихся воротами Хиджаза на пути из Неджда.

В мае 1919 года сын Хусейна Абдалла захватил Турабу, но через несколько дней недждийцы атаковали его отряд и наголову разбили. Саудиды готовились напасть на Хиджаз, но в июне британцы вступились за своего союзника Хусейна, потребовав от Абдул-Азиза ибн Сауда оставить Турабу и Эль-Хурму. Британские войска прибыли в Джидду, и Саудиды вынуждены были отступить.

В 1924 году недждийский эмир Абдул-Азиз ибн Сауд возобновил военные действия против Хиджаза. Вооружённые отряды ваххабитов развернули наступление на Хиджаз. Англичане на этот раз демонстративно хранили нейтралитет, а собственные войска Хусейна терпели поражение за поражением. В этих условиях знать Хиджаза собралась 6 октября 1924 года в Джидде и вынудила Хусейна отречься от престола в пользу своего старшего сына Али, который стал вторым и последним королём Хиджаза из династии Хашимитов.

Новый король Али ибн Хусейн с несколькими сотнями своих сторонников отступил в Джидду. Ваххабиты овладели всем Хиджазом, заняли Мекку и начали осаду Джидды. 6 декабря 1925 года пала Медина, а 22 декабря, лишённый поддержки Али покинул Джидду. Завоёванный Хиджаз был аннексирован Саудидами.

Возникшее в результате этого государство было названо Королевством Неджд и Хиджаз с 1927 года, пока оно не стало (после завоевания Асира и укрепления позиций в Эль-Хасе и Эль-Катифе) Королевством Саудовская Аравия в 1932 году.

Современное положение династии 
 Аль Сауды сегодня — одно из немногих королевских семейств, имеющих абсолютную власть в стране. Все посты в правительстве и в регионах занимают представители Аль Саудов, которые назначаются королём. Выборы на правительственном уровне никогда не проводились, а в местные органы были проведены в первый раз лишь в 2005 году; при этом, право голоса имеет лишь небольшая часть населения страны: не имеют права голосовать женщины, военнослужащие и кочевники (бедуины), хотя сам закон о выборах не запрещает женщинам участвовать в выборах и даже избираться. Тем не менее, половина депутатов назначается королём.

Саудовская Аравия в настоящее время — одно из трёх государств в мире, название которых связано с правящими династиями (другие — Лихтенштейн и Иорданское Хашимитское королевство). Сегодня главой династии является король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, а общее количество саудитов достигает 25 тысяч человек, среди которых насчитывается более 200 принцев.

Наследование у Саудитов происходит не как у большинства династий, от отца к детям, а в большинстве случаев от брата к брату, а лишь затем к старшему из следующего поколения. Женская линия не учитывается.

Судебная система построена на шариате. Хотя сами судьи считаются независимыми, но назначаются королём, а сам глава государства может изменить любой приговор. Оппозиция внутри страны жёстко подавляется, за критику короля или его решений даже в устной форме предусмотрены одни из самых суровых наказаний в мире по сравнению с другими странами, вплоть до смертной казни.

Генеалогическая роспись Саудитов 
Роспись включает в себя не всех представителей рода Саудитов, а лишь наиболее известных и только мужского пола. Сведения о младших боковых линиях, отходящих от прямой линии Сауд I → Абд аль-Азиз II, содержатся в посвящённых им специальных статьях. В роспись не включены, помимо прочего, дети, умершие во младенческом возрасте.

 Сауд I ибн Мухаммад (1640—1726), эмир Эд-Диръия (ок. 1720 1726)
 ├─Сунайян, родоначальник ветви ас-Сунайян
 │ └─Ибрахим
 │   └─Сунайян
 │     └─Абдаллах II (?—1843), эмир Неджда (1841—1843)
 ├─Фархан, родоначальник ветви аль-Фархан
 ├─Мишари, родоначальник ветви аль-Мишари
 │ └─Абд ар-Рахман
 │   └─Мишари II (1786—1834), наместник Манфухи (1825—1831), с 9 по 28 мая 1834 узурпировал власть в Неджде
 └─Мухаммад I (ок. 1710 1765), эмир Эд-Диръия (ок. 1726 1765)
   ├─Абд аль-Азиз I (1720—1803), эмир Эд-Диръия (1765—1803)
   │ └─Сауд II (1748—1814), эмир Эд-Диръия (1803—1814)
   │   ├─Абдаллах I (1785—1818), эмир Эд-Диръия (1814—1818)
   │   ├─Халид I (?—1861), эмир Неджда (1837—1841)
   │   ├─Мишари I (?—1820), эмир Эд-Диръия (1818—1821), назначен египтянами
   │   └─Файсал (?—1819)
   ├─Файсал
   ├─Сауд
   ├─Али
   └─Абдаллах (1725—1812)
     └─Турки (1755—1834), эмир Неджда (1821—1834)
       ├─Фахд
       ├─Абдаллах, в августе—октябре 1871 узурпировал власть в Неджде
       ├─Джилюви (1819—1875), губернатор провинции Эль-Касим (1849—1854), родоначальник ветви аль-Джилюви
       └─Файсал I (1785—1865), эмир Неджда (1834—1837, 1843—1865)
         ├─Абдаллах III (1831—1889), эмир Неджда (1865—1871, 1871—1873, 1876—1889)
         ├─Сауд III (1833—1875), эмир Неджда (1871—1871, 1873—1875), родоначальник ветви аль-Сауд аль-Кабир
         ├─Мухаммад II (1833—?), эмир Эр-Рияда (1891—1902)
         └─Абд ар-Рахман (1850—1928), эмир Неджда (1875—1876, 1889—1891)
           +Сарах, дочь Ахмада ас-Судайри
           ├─Мухаммад (1882—1943), губернатор провинции Мекка (1924—1925), подозревался в заговоре против короля в 1927
           │ ├─Халид (1904—1938), подозревался в заговоре против короля летом 1927 
           │ ├─Фахд (1904—?), губернатор округа Эль-Касим
           │ └─Бандар (1924—2020), бизнесмен
           └─Абд аль-Азиз II (1875—1953), эмир Эр-Рияда (1902—1932), султан Неджда (с 1902—1926), падишах 
             Неджда и Хиджаза (1926—1932), король Саудовской Аравии (1932—1953)
             + 1) Вадха бинт Мухаммад аль-Хаззам, 2) Тарфах бинт Абдаллах Аль аш-Шейх,  
             │ 3) Джаухар бинт Мусаид аль-Джилюви, 4) Базза I, 5) Джаухар бинт Саад бин Абдул-Мухсин ас-Судайри, 
             │ 6) Хасса бинт Ахмад ас-Судайри, 7) Шахида, 8) Фахда бинт аль-Аси аш-Шураим, 9) Базза II, 
             │ 10) Хайа бинт Сa'aд ас-Судайри, 11) Мунайир, 12) Мудхи, 13) Нуф бинт аш-Шалан, 
             │ 14) Барака аль-Йаманийах, 15) Фатима
             ├─1) Турки I (1900—1919), наследник престола (1902—1919), умер от испанки
             │   └─Файсал (1919—1968), министр внутренних дел (1961—1962)
             ├─1) Сауд (IV) (1902—1969), король Саудовской Аравии (1953—1964), отец 115-ти детей
             │   ├─Мухаммад (1934-2012), губернатор провинции Эль-Баха (1987—2010)
             │   │ ├─Файсал (р. 1951), заместитель губернатора Эль-Баха (1988—2011)
             │   │ ├─Халид
             │   │ └─Мишаал (р. 1956), бизнесмен и филантроп
             │   ├─Мишари (р. 1954), губернатор провинции Эль-Баха в ранге министра (2010—2017)
             │   ├─Мишааль (р. 1940), губернатор провинции Наджран (1996—2008)
             │   │ └─Файсал (р. 1959), заместитель эмира Эль-Касим (2006—2015), эмир Эль-Касим  (с 2015)
             │   ├─Бадр (1934—2004), губернатор провинции Эр-Рияд (1963—1963)
             │   └─Абдуррахман (1946—2004), «крёстный отец» и президент футбольного клуба Аль-Наср (1960—1969, 1975—1997, 2000—2005)
             │     ├─Халид
             │     ├─Абд аль-Азиз
             │     ├─Файсал, президент ФК Ан-Наср (1997—2000), (2006—2009)
             │     ├─Мамдох, президент ФК Ан-Наср (2005—2006)
             │     ├─Сауд
             │     └─Фахад
             ├─2) Фейсал (II) (1906—1975), король Саудовской Аравии (1964—1975)
             │   + 1) Султана бин Ахмад бин Мухаммад ас-Судайри, 2) Иффат ас-Сунайян, 
             │   │   3) Хайа бинт Турки бин Абд аль-Азиз бин Абдаллах аль-Сауд 
             │   ├─1) Абдалла (1922—2007), министр здравоохранения (1949—1950), министр внутренних дел (1951—1959)
             │   │   ├─Халид (1941—1985), бизнесмен
             │   │   ├─Мухаммад (1943—2011), президент ФК «Аль-Ахли» (Джидда) (1982—1984)
             │   │   ├─Абдул-Рахман
             │   │   ├─Талал (ум.)
             │   │   ├─Сауд (1946—2020), офицер и бизнесмен 
             │   │   ├─Султан
             │   │   ├─Бандар (ум.)
             │   │   ├─Турки
             │   │   └─Файсал
             │   ├─2) Мухаммад (1937—2017), заместитель министра сельского хозяйства, основатель и председатель DMI Trust и Faisal Islamic Bank Group
             │   │  
             │   ├─2) Бандар (1943—2015), лётчик и сотрудник министерства обороны
             │   ├─2) Сауд (Сауд аль-Фейсал) (1940—2015), министр иностранных дел (1975—2015)
             │   ├─2) Турки (Турки аль-Фейсал) (р. 1945), генеральный директор Разведывательной службы (Al Mukhabarat Al A'amah; 1977—2001), посол в США (2005—2007)
             │   │   + Нуф бинт Фахд бин Халид аль-Сауд
             │   │   ├─Файсал (Файсал бин Турки) (р. 1975), глава Института глобальных стратегических исследований (GSSI; с 2007)
             │   │   ├─Абд аль-Азиз (р. 1983), автогонщик, министр спорта (с 2020) 
             │   │   ├─Сауд
             │   │   ├─Мишаил
             │   │   └─Мудхи
             │   ├─2) Абдул-Рахман (1941—2014), военный и бизнесмен
             │   ├─3) Халид (р. 1940), поэт, губернатор провинции Асир (1971—2007), губернатор провинции Мекка (2007—2013) и (с 2015), министр образования (2013—2015) управляющий директор Фонда короля Файсала   
             │   │   + принцесса аль-Ануд 
             │   │   ├─Бандар (р. 1965), председатель реформистского издания «Ал—Ватан» («Родина») 
             │   │   │ + аль-Ануд бинт Мухаммад бен Абдаллах бен Мухаммад аль-Сауд
             │   │   │ ├─Халид
             │   │   │ └─Файсал
             │   │   ├─Султан
             │   │   └─Сауд, вице-председатель Саудитской экономической комиссии совместной с Швейцарией, Россией, Узбекистаном, Казахстаном, Грецией и др.
             │   │      
             │   └─Саад (1941—2017), инвестор и филантроп
             ├─3) Мухаммад «Абу Шарайан» («Отец двух зол») (1910—1988), губернатор провинции Эль-Мадина (1924—1965), наследник престола (1964—1965) отказался от наследования в пользу брата Халида
             │   ├─Фахд (1930—2015), отец казнённой принцессы Мишааль
             │   ├─Бандар (1934—2014)
             │   ├─Бадр, член Совета Преданности
             │   ├─Саад (ум.)
             │   ├─Абдаллах (ум.)
             │   └─Абд аль-Азиз
             ├─3) Халид (II) (1913—1982), король Саудовской Аравии (1975—1982)
             │   ├─Бандар (1935—2018)
             │   ├─Абдаллах, председатель Фонда короля Халида 
             │   ├─Фахд (ум.)
             │   ├─Сауд
             │   ├─Фейсал (р. 1954), вице-губернатор провинции Асир (2003—2007), губернатор провинции Асир (2007—2018)
             │   └─Саад
             ├─4) Нассер (1919—1984), губернатор провинции Эр-Рияд (1938—1947)
             │   + Моудди бинт Ахмад бин Мухаммад ас-Судайри, сестра королевы Хассы ас-Судайри
             │   ├─Турки (1948—2021), генерал-лейтенант, председатель Управления метеорологии и окружающей среды (2001—2013)
             │   │ 
             │   │ + Нура аль-Сауд (р. 1948), дочь наследного принца Султана аль-Сауда
             │   │ ├─Фейсал «Кахилан» (р. 1973), атташе посольства Саудовской Аравии в США
             │   │ │ + Рима бинт Бандар бин Султан бин Абдул-Азиз аль-Сауд
             │   │ │ └─Турки 
             │   │ └─Абдаллах
             │   └─Мухаммад (р. 1944), губернатор провинции Джизан (с 2000)
             ├─5) Саад (1915—1993)
             │      ├─Мухаммед (р. 1944), заместитель губернатора Эль-Касима (1984—1992), заместитель губернатора провинции Эр-Рияд (2011—2013)
             │      └─Абдул-Азиз (р. 1968), заместитель губернатора Хаиля,губернатор провинции Хаиль (с 2017)
             ├─5) Мусаид (1923—2013)
             │   ├─Халид (1942—1965), убит в перестрелке с полицией в начале 1960-х во время демонстрации
             │   └─Фейсал (1944—1975), обезглавлен за то, что 25 марта 1975 года застрелил короля Фейсала
             ├─5) Абдул-Мухсин (1925—1985), губернатор провинции Эль-Мадина 
             │   └─Сауд (р. 1947), вице-губернатор провинции Мекка (1976—1992), исполняющий обязанности губернатора провинции Мекка (1992—1999), губернатор провинции Хаиль (1999—2017), посол Саудовской Аравии в Португалии (с 2021)
             ├─6) Фахд (I) (1920—2005), король Саудовской Аравии (1982—2005)
             │   + 1) аль-Ануд бинт Абдул-Азиз бин Мусаид аль-Джилюви, 2) Джауза бинт Абдалла
             │   │ ибн Абдуррахман аль-Сауд (в разводе), 3) аль-Джаухара бинт Ибрагим аль-Ибрагим 
             │   ├─1) Файсал (1946—1999), министр труда и министр по делам молодежи (1975—1999), председатель Федерации футбола Саудовской Аравии (1971—1999), председатель Олимпийского комитета Саудовской Аравии (1975—1999) председатель Национального антинаркотического комитета (1984—1999), член Международного олимпийского комитета           
             │   │ ├─Наваф (р. 1978), председатель Федерации футбола Саудовской Аравии (до 2012), член Международного олимпийского комитета (с 2002)
             │   │ └─Халид
             │   ├─1) Сауд (р. 1950), заместитель главы разведывательной службы страны (1985—2005)
             │   ├─1) Султан (р. 1951), глава Фонда благосостояния молодёжи и глава Олимпийского комитета страны (1999—2011)
             │   ├─1) Халид (р. 1958), филантроп
             │   ├─2) Мухаммед (р. 1950), губернатор Восточной провинции (1985—2013)
             │   │ + принцесса аль-Сауд, дочь наследного принца Наифа ибн Абд аль-Азиз аль-Сауд
             │   │ ├─Турки (р. 1979), филантроп и член Совета министров саудовской Аравии.
             │   │ ├─Халед (р. 1984)
             │   │ └─Абд аль-Азиз (р. 1991)
             │   └─3) Абд аль-Азиз (р. 1973), в прошлом государственный министр без портфеля
             ├─6) Султан (1929—2011), министр сельского хозяйства (1953—1955), министр транспорта (1955—1963), министр обороны и авиации (1962—2011), второй вице-премьер (1982—2011), наследный принц (2005—2011)
             │   + 1) Moнерa бинт Абдуль-Азиз бин Мусад аль-Сауд (ум. 2011), 2) Хизаран, 
             │   │  3) Худа бинт Абдаллах аш-Шайх, 4) Абир бинт Фахд аль-Фейсал аль-Фархан аль-Сауд
             │   ├─1) Халид (р. 1949), заместитель министра обороны и авиации (до 1991 и с 2011), помощник министра обороны и авиации (2001—2011), фельдмаршал, владелец газеты «Аль-Хаят»  
             │   │  + 1) (до 1978) Лулуа, дочь короля Фахда, 2) Абир бинт Турки II ибн Абд аль-Азиз аль-Сауд
             │   │  ├─1) Файсал (р. 1973), губернатор региона Северные границы с 2017 года
             │   │  ├─2) Фахд (р. 1985) 
             │   │  ├─2) Салман (р. 1993)
             │   │  ├─2) Мишаил
             │   │  └─2) Абдаллах (р. 1988), представитель страны в ООН (2019—2020), посол в Словакии и Словении (с 2020)
             │   ├─2) Бандар "Бандар Буш" (р. 1949), посол в США (1983—2005), Генеральный секретарь Совета национальной безопасности (2005—2015)
             │   │  + (1972) Хайфа бинт Файсал (Хайфа аль-Файсал), дочь короля Фейсала и королевы Иффат
             │   │  ├─Халид (р. 1977) + Люси Катберт, племянница Ральфа Перси, 12-го герцога Нортумберленд
             │   │  ├─Фахад
             │   │  └─Азус
             │   ├─1) Фахд (р. 1950), губернатор провинции Табук (c 1987)
             │   ├─1) Файсал (р. 1951), генеральный секретарь Фонда Султана ибн Абдель Азиза аль-Сауда
             │   ├─1) Турки (1959—2012), заместитель министра культуры и информации по вопросам информации
             │   │  в ранге министра (с 2011)
             │   │  └─Абд аль-Азиз
             │   ├─3) Сауд
             │   ├─3) Наиф (р. 1979)
             │   ├─3) Науваф
             │   ├─3) Бадр (р. 1980),  эмир Эль-Джауфа (февраль—декабрь 2018), заместитель губернатора Мекки  (декабрь 2018 — ).
             │   ├─4) Фаваз
             │   ├─*) Ахмад (р. 1983), филантроп
             │   ├─*) Абдаллах
             │   ├─*) Абд аль-Маджид
             │   ├─*) Мохаммед
             │   ├─*) Мишаал (р. 1988)
             │   ├─*) Мансур
             │   └─*) Салман (р. 1976), помощник генерального секретаря Совета национальной безопасности
             ├─6) Абдуррахман (1931—2017), заместитель министра обороны и авиации (1978—2011)
             ├─6) Наиф (1933—2012), губернатор провинции Эр-Рияд (1952—1955), министр внутренних дел (1975—2011), второй вице-премьер (2009—2011), наследник престола (2011—2012)
             │   + 1) Нура Алфаррадж Алсубайе (в разводе), 2) аль-Джаухара бинт Абд аль-Азиз бин Мусаид
             │   аль-Джилюви, 3) Маха бинт Мухаммад бин Ахмад ас-Судайри
             │   ├─1) Нуф
             │   ├─2) Сауд (р. 1956), вице-губернатор Восточной провинции (1992—2003), посол в Испании (2003—2011), председатель Суда кронпринца и специальный советник (2011—2013), губернатор Восточной провинции (с 2013)
             │   │  + Абир бинт Файсала бин Турки
             │   │  ├─Абд аль-Азиз  (р. 1983)
             │   │  └─Мухаммад
             │   ├─2) Мухаммад (р. 1959), министр по вопросам безопасности (1999—2012), наследник престола (2015—2017)
             │   ├─3) Науваф (р. 1988), бизнесмен
             │   ├─3) Мишаил
             │   └─3) Фахд
             ├─6) Турки II (1934—2016), вице-губернатор провинции Эр-Рияд (1957, 1960),  заместитель министра обороны (1969—1978)
             │   + 1) Нура бинт Абдалла аль-Абдель Рахман:
             │   ├─Фахд (р. 1959), генерал-лейтенант, глава Сухопутных войск (2017—2020)
                 ├─Файсал (р. 1965), советник в министерстве нефти
             │   └─Султан (р. 1968), с 2004 под домашним арестом за оппозиционные заявления
             ├─6) Салман (р. 1936), губернатор в провинции Эр-Рияд (1962—2011), министр обороны (2011—2015), король (с 2015)
             │   + 1) Султана бинт Турки ас-Судайри (ум. 2011)
             │   ├─1) Фахд (1955—2001), вице-губернатор Восточной провинции (1986—1991), умер от сердечной недостаточности
             │   │ + Нуф бинт Халид бин Абдаллах аль-Абд ар-Рахман
             │   │ ├─Султан
             │   │ └─Ахмад (р. 1986), заместитель губернатора Восточной провинции
             │   ├─1) Ахмад (1958—2002), умер от сердечной недостаточности
             │   │ + дочь принца Мишаала бин Абд аль-Азиза
             │   ├─1) Султан (р. 1956), полковник ВВС в отставке, первый арабский астронавт (1985), генеральный секретарь Верховного комиссии по туризму (с 2000)
             │   │ + Хайя, дочь принца Сауда аль-Фейсала
             │   │ └─Салман (р. 1990)
             │   ├─1) Абд аль-Азиз (р. 1960), заместитель министра нефти и природных ресурсов (1995—2005), министр энергетики (с 2019)
             │   │ + Сара бинт Халид бин Mусаад бин Абд аль-Азиз (р. 1966)
             │   ├─1) Фейсал (р. 1970), профессор политологии в Университете короля Сауда, бизнесмен, губернатор провинции Медина (с 2013)
             │   ├─2) Сауд (р. 1986), бизнесмен
             │   ├─3) Мухаммед (р. 1985), министр обороны (2015—2022), наследник престола (с 2017), премьер-министр (с 2022)
             │   ├─3) Турки (р. 1987), председатель Saudi Research and Marketing Group (2013—2014)
             │   ├─3) Халид (р. 1988), посол в США (2017—2019), заместитель министра обороны  (2019—2022) и министр обороны (с 2022)
             │   ├─3) Наиф (р. 1990)
             │   ├─3) Бандар (р. 1995)
             │   └─3) Ракан (р. 1997)
             ├─6) Ахмад (р. 1941/2), вице-губернатор провинции Мекка (1971—1975), заместитель министра внутренних дел (1975—2012)  
             │     │└─Абд аль-Азиз (р. 1963), бизнесмен, председатель Atheeb Group 
             │     └─Турки
             ├─7) Мансур (1922—1951), министр обороны (1943—1951), умер от отравления алкоголем
             ├─7) Мишааль (1926—2017), министр обороны (1951—1956), специальный королевский советник (1957—1960), губернатор провинции Мекка (1963—1971), Председатель Совета Преданности (2007—2017)
             │   ├─Файсал
             │   ├─Мухаммад (1947—2005)
             │   │ ├─Мишаал
             │   │ ├─Сауд
             │   │ ├─Мансур
             │   │ ├─Маджид
             │   │ ├─Султан
             │   │ └─Файсал
             │   ├─Мансур
             │   ├─Абд аль-Азиз, бизнесмен
             │   │ ├─Мухаммад 
             │   │ └─Фахд
             │   ├─Турки
             │   ├─Халид (ум.)
             │   ├─Бандар
             │   │ └─Файсал
             │   ├─Сауд
             │   └─Султан
             ├─7) Мутаиб (1931—2019), заместитель министра обороны (1951—1956), вице-губернатор провинции Мекка (1963—1971), министр по делам муниципальных и сельских административных образований (1975—2009)              
             │   └─Мансур (р. 1952), заместитель министр муниципального и сельского хозяйства (2006—2009), министр муниципального и сельского хозяйства (2009—2015)
             │   + Ибтисам бинт Язид бин Абдалла аль-Абд аль-Рахман
             │   ├─Мухаммед
             │   ├─Сауд
             │   └─Файсал
             ├─8) Абдаллах (IV) (1924—2015), король Саудовской Аравии (2005—2015)
             │   + 1) Мунира бинт Абдаллах Аль аш-Шейх, *) Джавахир бинт Мухаммад, **) Тафи бинт Мишан аль-Файсал аль-Джарба
             │   ├─1) Халид (р. 1950), почётный президент футбольного клуба «Аль-Ахли» (Джидда)
             │   │   + Нура бинт Абдаллах бен Мухаммад аль-Сауд аль-Кабир
             │   │   ├─Файсал (р. 1983)
             │   │   ├─Абд аль-Азиз (р. 1986)
             │   │   └─Сауд (р. 2009)
             │   ├─Мутаиб (р. 1952/3), генерал, командующий Национальной гвардией Саудовской Аравии (2010—2017), государственный министр
             │   │   + Джавахир бинт Абдаллах бен Абд ар-Рахман аль-Абд ар-Рахман
             │   │   ├─Абдаллах (р. 1984), бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года
             │   │   ├─Саад 
             │   │   └─Халид
             │   ├─Абдул—Азиз (р. 1962/3), королевский советник (1989—2011), заместитель министра иностранных дел (2011—2015)
             │   │ + Абир бинт Турки бин Насер аль-Сауд
             │   │ ├─Абдаллах
             │   │ ├─Садин
             │   │ └─Халид
             │   ├─**) Мишааль (р. 1970), губернатор провинции Наджран (2009—2013)  и провинции Мекка (2013—2015)
             │   ├─Фейсал, глава Красного Полумесяца Саудовской Аравии
             │   └─Бандар (р. 1999)
             ├─9) Бандар (1923—2019)
             │     ├─Фейсал (р. 1945), губернатор провинции Эль-Касим (1992—2015) и губернатор Эр-Рияда ( с 2015)
             │     ├─Халид (р. 1951),эмир Эр-Рияда (2013—2014), генеральный директор службы общей разведки (2014—2015)
             │     ├─ Турки, командующий ВВС (с 2018)
             │     ├─ Абдул-Азиз (р. 1961), заместитель главы внешней разведки (2004—2012)
             │     ├─ Мухаммед (род. 1965), бизнесмен
             │     ├─ Мансур, командир авиабазы имени принца Абдаллы в Джидде
             │     └─ Абдалла (р. 1986), заместитель губернатора Мекки (2017—2018) , глава Национальной гвардии (с 2018) 
             ├─9) Фавваз (1934—2008), губернатор провинций Эр-Рияд (1960—1961) и Мекка (1971—1980)
             ├─10) Бадр (1932—2013), заместитель командующего Национальной гвардией (1967—2010)
             │   └─Фахд, губернатор провинции Эль-Джауф (2001—2018)
             ├─10) Абдул-Илах (р. 1939), губернатор провинций Эль-Касим (1980—1992) и Эль-Джауф (1998—2001), королевский советник в ранге министра (с 2008)
             │   ├─Абд аль-Азиз (р. 1965), бизнсмен
             │   └─Абд аль-Маджид (р. 1993), президент Саудовского студенческого союза в Бостоне
             ├─10) Абдул-Маджид (1942—2007), губернатор провинций Табук (1980—1986), Эль-Мадина (1986—1999), Мекка (2000—2007)
             ├─11) Таляль (1932—2018), министр связи (1952—1955), совладелец News Corporation
             │   + 1) Умм-Фейсал, 2) (до 1968) Муана, дочь Риада ас-Сольха, 
             │   3) Moудие бинт Абдуль-Мухсин Алангари, 4) Маждах бинт Турки ас-Судайри
             │   ├─1) Фейсал (1949—1991)
             │   ├─2) аль-Валид (р. 1955), международный инвестор, основатель и владелец Kingdom Holding Company
             │   │  + Далал бинт Сауд бин Абд аль-Азиз Aмирa ат-Тауи
             │   │  └─Халед (р. 1978)
             │   ├─2) Халед (р. 1962), бизнесмен
             │   │  + (1988) Джаззи бинт Сауд ибн Абдель Азиз аль-Сауд
             │   │  ├─Валид (?—2020), умер после комы и травм в ДТП
             │   │  ├─Сауд 
             │   │  └─Мохаммед 
             │   ├─3) Турки (р. 1968), полковник авиации, губернатор провинции Асир (с 2018)
             │   │  └─Абд аль-Азиз (р. 1986), бизнесмен
             │   ├─4) Абд аль-Азиз (р. 1982), бизнесмен
             │   ├─4) Абдул-Рахман
             │   ├─4) Мансур
             │   ├─4) Мохаммед
             │   └─4) Maнсур
             ├─11) Навваф (1932—2015), в прошлом министр финансов и генеральный директор Разведывательной службы (Al Mukhabarat Al A'amah) (2001—2005), королевский советник по делам Персидского залива (1968—1975)
             │   + 1)?, 2) Джавахир аль-Алшейх 
             │   ├─1) Мохаммед (р. 1953), посол в Великобритании и Ирландии (2005—2018)
             │   │  + Фадва бинт Халед бен Абдаллах аль-Сауд
             │   ├─2) Абд аль-Азиз (р. 1979), помощник главы разведки
             │   └─2) Файсал (р. 1984), эмир Эль-Джауфа (с 2018)
             ├─12) Маджид (1938—2003), губернатор провинции Мекка (1980—1999)
             │   + Нуф бинт Абдаллах аль-Фахд аль-Муханна
             │   └─Мишаал (р. 1957), губернатор города Джидда (1997—2022)
             │     + Джаухара бинт Халид бин Мусаид аль-Сауд 
             │     └─Халид
             ├─12) Саттам (1941—2013), вице-губернатор провинции Эр-Рияд (1968—2011), губернатор провинции Эр-Рияд (2011—2013)
             │   + Шейха бинт Абдаллах бин Абдул-Рахман
             │   ├─Абд аль-Азиз,  советник короля Салмана
             │   └─Файсал (род. 1970),  посол в Италии (с 2017)
             ├─13) Тамир (1937—1958), покончил с собой или погиб в ДТП
             │      └─Фейсал (р. 1953), член Совета Верности
             ├─13) Мамдух (р. 1941), губернатор провинции Табук (1986—1987, отстранён королём  за неподчинение), директор Саудовского Центра стратегических исследований (1994—2004).
             │       └─Наиф (р. 1971), изобретатель
             ├─13) Машхур (р. 1942), тесть наследного принца Мухаммада
             ├─14) Мукрин (р. 1945), губернатор провинций Хаиль (1980—1999) и Эль-Мадина (1999—2005), генеральный директор Разведывательной службы (Al Mukhabarat Al A'amah) (2005—2012), наследник престола в 2015 году
             │   + Абта бинт Хамуд ар-Рашид
             │   ├─Фахд, общественный деятель
             │   ├─Абд аль-Азиз 
             │   ├─Файсал
             │   ├─Турки (р. 1973), пилот и бизнесмен
             │   ├─Мансур (1974—2017), заместитель эмира Асира (2013—2017) и советник кронпринца (2015—2017).
             │   └─Бандар
             └─15) Хамуд (1947—1994), бизнесмен

Примечания

Источники 
 Все монархи мира. Саудовская Аравия
 Васильев А. История Саудовской Аравии. 1745—1973